Ранчо Кастро има више значења:

 Ранчо Кастро (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Кастро (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Кастро (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Кастро (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику